Cornus est un nom commun (écrit alors sans majuscule initiale) ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 

 Cornus (plante), le genre végétal des cornouillers, de la famille des cornacées.

Nom propre 

 , une cité-état romaine et punique en Sardaigne
 Cornus (Aveyron), commune française, du département de l'Aveyron, en région Occitanie.

Voir aussi